Helsinkistraße steht für

Helsinki-Strasse (Basel)
Helsinkistraße (Bremen)
Helsinkistraße (Kiel)
Helsinkistraße (München)
Helsinkistraße (Solingen)